Kili steht für:

 Kili (Sprache), Sprache der Amurgruppe der tungusischen Sprachen
 Kili (Zypern), Ort auf Zypern
 Kili, einer der 13 Zwerge im Roman Der Kleine Hobbit, siehe Figuren in Tolkiens Welt #Zwerge
 Kili-Insel, Atoll der Marshallinseln

Kili ist der Familienname folgender Personen:

 Houssaine Kili (* 1955), marokkanischer Worldmusic- und Afropop-Musiker

KILI steht für:

 KILI, US-amerikanischer Radiosender im Porcupine Butte, Oglala Lakota County, South Dakota, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Killi
 Kiely
 Killy
 Killie
 Quily
 Quilly